Un Vanhird (Vanhird Misiupea) es una criatura mitológica, de origen nórdico, y representada habitualmente por una figura humana, masculina, recubierta con escamas, alas y piel. Representa los tres elementos: el agua, el cielo y la tierra. Así como la dualidad entre el mundo animal y el humano, ya que presenta tendencias muy marcadas de ambos.
En la antigüedad, el Vanhird jugaba el papel de monstruo en las leyendas e historias. Con el tiempo, esta imagen ha ido evolucionando hasta convertirse en un personaje positivo, debido a que, a pesar de su desagradable aspecto físico, posee sentimientos y pensamientos humanos.
Los primeros dibujos y escritos encontrados, que hablan del Vanhird, pertenecen al siglo VIII. La hipótesis sobre el origen de este ser mitológico en las leyendas europeas, descansa sobre los pueblos vikingos, que comerciaban en el interior de Europa con pieles de todo tipo.

Criaturas de la mitología nórdica
Personajes de la mitología nórdica